Klenik – wieś w Słowenii, w gminie Litija
 Klenik – wieś w Słowenii, w gminie Pivka